Kirazli peut désigner :

Toponymes

Kirazlı : l'un des 22 quartiers du district de Bağcılar à Istanbul ;

Transports 
 Kirazlı : une station des lignes M1 et M3 du métro d'Istanbul.

Homonymie de toponyme